Haapasalo ist der Familienname folgender Personen:
 Alli Haapasalo (* 1977), finnischer Filmemacher
 Kreeta Haapasalo (1813–1893), finnischer Musiker
 Mimmi Haapasalo (1881–1970), finnische Verkäuferin und Politikerin
 Ville Haapasalo (* 1972), finnischer Schauspieler